Niemcy:
 Bergstedt – dzielnica Hamburga

Osoby:
 Carl Bergstedt – szwedzki publicysta
 Erik Bergstedt – szwedzki dyplomata
 Harald Bergstedt – duński liryk
 Jakob Bergstedt – szwedzki snowboardzista
 Jörg Bergstedt – niemiecki anarchista

Zobacz też:
 Bergstadt
 Bergstetten